Název Bystrica nese více obcí, či vodních toků, především na Slovensku: 
názvy obcí
 Banská Bystrica – krajské město Banskobystrického kraje
 Nová Bystrica – obec v Žilinském kraji v okrese Čadca
 Považská Bystrica – obec v Trenčianskem kraji
 Stará Bystrica – obec v Žilinském kraji v okrese Čadca

 názvy částí obcí
 Záhorská Bystrica – městská část Bratislavy

 názvy vodních toků
 Bystrica (přítok Hronu) – přítok Hronu v Banské Bystrici
 Bystrica (přítok Kysuce) – přítok Kysuce v Krásně nad Kysucou
 Bystrica (přítok Nitry) – přítok Nitry
 Bystrica (přítok Nitrice) – přítok Nitrice u Nitrianského Rudna
 Bystrica (přítok Polerieky) – přítok Polerieky v povodí Turce 
 Bystrica (přítok Polianskeho potoka) – přítok Polianského potoka v povodí Ondavy
 alternativní název potoka Skalka u Kremnice
 alternativní název potoka Vydrice v Bratislavě
 Bystrica (přítok Vjatky) – přítok Vjatky v Kirovské oblasti v Rusku

jiné názvy
 Nová Bystrica – název vodní nádrže na řece Bystrica

Související články 
 Bystřice
 Bistriţa
 Bistritza
 Bystrzyca
 Bystryza
Svatý Bystrík